Cosmoe foi uma tentativa, de código aberto, de criar uma interface de usuário baseada no BeOS sobre o núcleo Linux. O Cosmoe implementa uma API C++ de alto nível que é bem similar a do BeOS e assim muitos de seus programas podem-ser recompilados para funcionar no Cosmoe com quase nenhuma mudança.

A última versão (0.7.2) foi lançada em dezembro de 2004.

O Cosmoe era baseado em AppServer, o (gerenciador de janelas) do AtheOS e em uma versão modificada do LibAtheOS.

Ligações Externas
Cosmoe

de:BeOS#Cosmoe